Romain Kalbris (1869) roman français d’Hector Malot ;
 Romain Kalbris (1911), film muet français de Georges Denola ;
 Romain Kalbris (1923), film muet français de Georges Monca ;
 Romain Kalbris (1973), téléfilm français d’Yves-André Hubert.